Telingana är ett släkte av insekter. Telingana ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Telingana